Wieruszów peut faire référence à :
 Wieruszów, localité de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Wieruszów, une ville de Pologne ;
 Wieruszów, une gmina mixte du powiat de Wieruszów, Łódź, dans le centre de la Pologne.